Woller ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilie Woller (* 1992), dänische Handballspielerin
 Ernst Woller (* 1954), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Fie Woller (* 1992), dänische Handballspielerin
 Hans Woller (* 1952), deutscher Historiker
 Jakob Woller (um 1510–1564), deutscher Bildhauer
 Kirk B. R. Woller (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Woller (1924–2013), deutscher Lebensmittelchemiker
 Rudolf Woller (1922–1996), deutsch-kanadischer Journalist und Buchautor
 Ulrich Woller und Otto Woller, Mitglieder einer ausgestorbenen Patrizierfamilie in Regensburg
Siehe auch:
 Wollert
 Woller (Ailinglaplap), Insel im Ailinglaplap-Atoll, Marshallinseln